Termenul „Weisshorn” se poate referi la:

Munți în Elveția
Weisshorn (Wallis), în Alpii Pennini (Walliser)
Weisshorn (Arosa)), în cantonul Graubünden
Parpaner Weisshorn, în Graubünden
Weisshorn (Lenk), (2.948 m) în cantonul Berna
Flüela-Weisshorn, în Silvretta, Graubünden
Munții Weißhorn
Penser Weißhorn în Tirolul de Sud
Weißhorn (Südtiroler Unterland), în Tirolul de Sud
Weißhorn (Totes Gebirge), (1754 m) în Totes Gebirge (M-ții Morții), Steiermark, Austria Superioară
Corno Bianco, (3434 m) în Adamellogruppe, Italia
Alte utilizări
Weißenhorn un oraș din Bavaria, Germania.
Weißhorn, sau Săsarm, Bistrița-Năsăud, România